
Termin -{BHT}- ima više značenja.

 Ionol, antioksidans
 Bosanskohercegovačka radio-televizija